Асакасы — название населённых пунктов в России:

 Асакасы — село в Аликовском районе Чувашии.
 Асакасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.